Колош може да се отнася за:
 Колош, историческо село в България, обединявало между 1965 и 1991 г. селата Житуша и Кленовик;
 Колош, връх в Конявска планина (1315 m).